Ferenci est un toponyme qui peut désigner :
Ferenci, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Ozalj, comitat de Karlovac ;
Ferenci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vižinada, comitat d'Istrie.

Voir aussi 

Ferenc
Ferenczi